FTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Owando (Congo)
 FTX – ex azienda per lo scambio di criptovalute, fallita a fine 2022